Die AEGON Open Nottingham 2017 waren ein Tennisturnier für Frauen in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der International-Kategorie war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 12. bis 18. Juni 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Aegon Open Nottingham 2017 fand vom 10. bis 11. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nottingham